Кисин, Виктор Борисович (1933—1997) — украинский советский режиссёр телевидения.
 Кисин, Виктор Романович (род. 1953) — советский и бельгийский композитор.